

Patronyme 

 Doug Cutting, créateur de logiciels open source ;
 Francis Cutting (vers 1550–1595/6), compositeur et luthiste anglais ;
 Jack Cutting (1908-1988), animateur américain ;
 James Ambrose Cutting (1814-1867), photographe américain.

Autres 
 Cutting est une commune française dans le département de la Moselle.
 Le cutting est une discipline d'équitation western.
 Cutting Class est un film américain réalisé par Rospo Pallenberg,
 Cutting Crew est un groupe de pop rock britannique.